Gli ostacoli del cuore  – singolo di Elisa con Luciano Ligabue
Gli ostacoli del cuore (The Greatest) – film del 2009 con Pierce Brosnan e Susan Sarandon